Milanollo ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Milanollo (1870–1933), deutsche Violinistin italienischer Herkunft
 Clotilde Milanollo (1864–1937), deutsche Violinistin italienischer Herkunft
 Maria Milanollo (1832–1848), italienische Violinistin
 Teresa Milanollo (1827–1904), italienische Violinistin

 der Name einer Stradivarigeige, die Teresa Milanollo spielte
 der Name eines Marsches, der bei der Truppenparade der Königin oder des Königs von England gespielt wird